Сент-Андре́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Ориньяк. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31468.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 65 км к юго-западу от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 213 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 123 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 82 были экономически активными, 41 — неактивными (показатель активности — 66,7 %, в 1999 году было 71,3 %). Из 82 активных жителей работали 76 человек (45 мужчин и 31 женщина), безработных было 6 (3 мужчин и 3 женщины). Среди 41 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 27 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна